Волш () — англомовне прізвище або топонім.

Персоналії 
 Волш (прізвище)

Топоніми 

 Волш (Колорадо) — місто в США, в окрузі Бака штату Колорадо.
 Волш — округ (графство) у штаті Північна Дакота, США.
 Волш — вершина у горах Святого Іллі на території Юкону (Канада).

Див. також 
 7398 Волш — астероїд.
 USS Quentin Walsh (DDG-132) — ескадрений міноносець КРО «Квентін Волш» типу «Арлі Берк» ВМС США, серії III.
 Монті Волш (фільм, 1970) — американський вестерн 1970 року.
 Велш